La Primera División 1940 è stata la decima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la decima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1940 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1940
Campionato argentino di calcio